Нариман Фархатович Фархатов (11 сентября 1981) — российский футболист.

Карьера 
Воспитанник дагестанского футбола. С 1999 по 2000 годы выступал за махачкалинское «Динамо», за который во Втором Дивизионе России провёл 30 матчей. Далее играл за азербайджанский клуб «Шахдаг» из города Куба, за который провёл 2 матча в Чемпионате Азербайджана. Далее выступал за любительский клуб «Волга» из Твери, за который дебютировал 12 августа 2001 года. В сезоне 2001/02 играл за кусарский «Шахдаг». Далее играл за бакинский «Нефтчи» с которым стал чемпионом и завоевал Кубок Азербайджана, однако в следующем сезоне вернулся в «Шахдаг».

Достижения

Командные 
  «Нефтчи»
Чемпион Азербайджана: (1)
 2003/04;
Обладатель Кубка Азербайджана: (1)
 2003/04;

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Махачкала
Игроки ФК «Спартак» Губа
Игроки ФК «Шахдаг»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку